

Нова Українка — колишнє село Широківського району Дніпропетровської області. Підпорядковувалося Чапаєвській сільській раді.
 Нова Українка — колишнє село Чутівського району Полтавської області. Підпорядковувалося Гряківській сільській раді Ліквідоване в 1992 році.
 Нова Українка — село в Рівненському районі Рівненської області.
 Нова Українка — колишнє село Кегичівського району Харківської області. Підпорядковувалося Власівській сільській раді
 Нова Українка — колишнє село Горностаївського району Херсонської області. Підпорядковувалося сільській раді Козачих Лагерів Зникло у 1950-ті, але офіційно знято з обліку у період між 1972 та 1987.
 Нова Українка ― колишній хутір в Близнюківському районі Харківської області. Підпорядковувався Дягівській сільській раді.
 Нова Українка ― колишній хутір в Старовірівському районі Харківської області. Підпорядковувався Медведівській сільській раді.

Нова Українка — присілок у Половинському окрузі Курганської області
 Нова Українка ― колишній починок в Балезінському районі Удмуртської АРСР. Указом президії ВР Удмуртської АРСР від 5 червня 1941 року було знято з обліку, але вже як хутір.

Див. також 
 Новоукраїнка (значення)
 Нова Україна (значення)

Примітки